Монреальский собор:
 Кафедральный собор Монреале, г. Монреале, Италия
 Собор Нотр-Дам де Монреаль, г. Монреаль, Квебек, Канада